

Meteorologia 
Chmura – obserwowane w atmosferze skupiska kondensatów substancji występującej w postaci pary

Wyraz chmura w określeniach odnoszących się do chmur atmosferycznych:
 chmura konwekcyjna
 chmura orograficzna
 chmura stropowa
 chmura szelfowa – nieprawidłowe, niezgodne z polskim znaczeniem słowa szelf, żargonowe określenie wału szkwałowego
 chmura kondensacyjna – chmura Wilsona
 chmury srebrzyste – obłoki srebrzyste

Astronomia 
 chmura gwiazd
 chmura HVC
 chmura molekularna – obłok molekularny

Fizyka 
 chmura elektronowa
 chmura gorejąca – lawina piroklastyczna

Informatyka 
 chmura obliczeniowa
 chmura publiczna
 chmura prywatna
 chmura znaczników

Osoby noszące nazwisko Chmura 
 Andrzej Chmura – chirurg, transplantolog
 Benigny Chmura – franciszkanin konwentualny
 Gabriel Chmura – dyrygent
 Jakub Chmura – perkusista
 Jan Chmura – profesor nauk o kulturze fizycznej
 Jerzy Chmura – adwokat, senator II kadencji
Kazimierz Chmura – geolog, profesor Politechniki Śląskiej
 Ludwik Chmura – prezydent Rzeszowa w latach 1983–1990 (1936-2008)
 Mieczysław Chmura – hokeista, olimpijczyk
 Sławomir Chmura – sportowiec, łyżwiarstwo szybkie
 Stefan Chmura – oficer Legionów Polskich (1895-1916)
 Teresa Chmura-Pełech – plastyk i architekt urbanista
 Magdalena Wasilewska-Chmura – skandynawistka, literaturoznawczyni i tłumaczka
 Iwona Chmura-Rutkowska - socjolożka i pedagożka

Dzieła literackie 
 Chmura niewiedzy – anonimowe dzieło literackie (Anglia, XIV wiek)

Zobacz też 

 Chmury – komedia Arystofanesa (V wiek p.n.e.)
 Chmury – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim